

Cinema 
Three Brothers – cortometraggio d'animazione del 1944 diretto da Friz Freleng
Three Brothers – film pornografico del 1998 diretto da Gino Colbert e Sam Slam

Geografia 
Three Brothers – comunità non incorporata dell'Arkansas, USA
Three Brothers – montagne della Yosemite Valley

Altro 
Three Brothers – nave cargo canadese costruita nel 1888

Pagine correlate 
 The Three Brothers